Э́рвин Ба́уэр (; ,  — , ) — немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.

Участвовал в своей единственной гонке Формулы-1 в сезоне 1953 года (Гран-при Германии) за команду автозаводов Айзенаха. Выступал за рулём машины Veritas, в которой стартовал под № 33. Сошёл с трассы на втором круге. В 1954 году заменил Колина Чепмена в гонке 1000 километров Нюрбургринга в составе команды Lotus и занял 4 место в классе автомобилей с 1500-кубовыми двигателями. В 1958 году занял в этой же гонке 10 место, однако не понял, что финишировал, и продолжил ездить в боевом режиме. Бауэр попытался обогнать медленно идущую машину, вылетел с трассы и врезался в деревья. От полученных травм Эрвин Бауэр скончался.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
!Частная заявка
! Veritas RS
! Veritas  2,0 L6
! 

|}

Литература

Ссылки 
 F1 drivers deceased behind racing car wheel between 1956 and 1960
 Профиль гонщика на сайте f1wm.pl
 

Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Veritas
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Гонщики, погибшие во время заездов